Литијум је хемијски елемент, најлакши од свих метала.

Литијум такође може да се односи и на:
 Литијум (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури.
 Литијум карбонат, неорганско хемијско једињење.
 Lithium (песма групе Нирвана), песма америчког гранџ бенда Нирвана.